Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1965 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Анатолій Зубрицький.
 Тренери: Йосип Ліфшиць, Михайло Дідевич.

Друга група «А»

Підгрупа 2

Турнір за 1-16 місця

Кубок СРСР з футболу 1965-1966

Кубок СРСР з футболу 1965

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1965